

Codici 
 ETS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Enterprise (Stati Uniti)

Aziende
 Educational Testing Service – ente certificatore degli esami di lingua inglese
 European Television Service – studio di doppiaggio italiano
 Edizioni ETS – casa editrice di Pisa
 Edizioni Terra Santa – casa editrice di Milano

Medicina 
 Simpatectomia toracica endoscopica – una procedura chirurgica, dall'acronimo dell'inglese Endoscopic Thoracic Sympathectomy

Sigle 
 Ente del terzo settore
 Emission Trade System (ETS) – sistema dell'Unione Europea per lo scambio delle quote di emissioni climalteranti